LZ129 Hindenburg, een Duits luchtschip
 The Hindenburg (film), een Amerikaanse film uit 1975
 Hindenburg (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Zabrze  (Duits 1915-1945: Hindenburg), een stad in Polen
 Draaiorgel de Hindenburg, een Nederlands straatorgel
 Hindenburg Research, een Amerikaans investeringsonderzoeksbureau

Personen 
 Paul von Hindenburg, een Duitse generaal en latere president 
 Oskar von Hindenburg, de zoon van Paul en diens adviseur